Хотча:

 Хотча — правый приток Волги.
 Хотча — сельская гмина в Польше.

См. также 
 Старая Хотча — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Новая Хотча — деревня в Талдомском районе Московской области.